Карпентер има више значења:
 Карпентер (Вајоминг)
 Карпентер (Ајова)